Сквер Небесной сотни — название, которыми стали называть скверы на Украине после Евромайдана.
 Сквер Небесной сотни — сквер расположен в центре Киева на улице Михайловской № 24-26, между Михайловской площадью и Майданом;
 Сквер Небесной сотни — сквер расположен в Львове;
 Сквер Небесной сотни — ныне разрушенный сквер в Одессе.

Скверы Украины